Wyatt Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wyatt Hall (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID 86002897
 Wyatt Hall (Franklin, Tennessee), NRHP-ID 80003882